Села:
 Подільці — Львівська область, Самбірський район
 Подільці — Одеська область, Ширяївський район